Osoby o tym nazwisku:
 Petja Cekowa – bułgarska siatkarka
 Stanka Cekowa – bułgarska polityk